De Wieren (Groningen), plaats in de gemeente Westerkwartier
 De Wieren (Friesland), plaats in de gemeente Súdwest-Fryslân